è un manga di Akira Toriyama del 1989.

Trama
Karamaru è un giovane ninja che vive con il nonno sulle montagne lontano dalla civiltà. Raggiunto il quarto anno d'età, Karamaru viene inviato in città dal nonno, molto malato, per vendere dei funghi per potergli comperare delle medicine con il ricavato. Durante il viaggio Karamaru fa la conoscenza di un ladruncolo goffo e impacciato che si spaccia per un ninja e che cerca di insegnargli alcune "tecniche speciali", non sapendo che anche questi è un ninja e molto più dotato. Karamaru ha però l'occasione per mostrargli la sua vera forza quando vengono attaccati da un gruppo di tre banditi samurai. Il cuore puro e limpido di Karamaru faranno cambiare piano piano anche il ladruncolo che, alla fine, deciderà di denunciare tutto ciò che ha rubato alle forze dell'ordine ed aiutare Karamaru nella sua missione per il nonno.

Media
Pubblicato inizialmente su rivista, il manga è stato poi raccolto nel terzo volume di Toriyama World del 1997 e successivamente nel secondo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (quarto volumetto del formato italiano) e nel 2012. Nell'edizione Star Comics del 1999 la storia era denominata Karamaru sotto un bel cielo sereno, poi modificato in una traduzione più fedele nella riedizione del 2012.

Akira Toriyama